Vismes é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Somme. Estende-se por uma área de 13,26 km².

Demografia 

Comunas de Somme